Crockett County kan syfta på två countyn i USA

 Crockett County, Tennessee 
 Crockett County, Texas